Tavastgatan (finska Hämeenkatu) är ett gatunamn uppkallat antingen efter det historiska finländska landskapet Tavastland eller dess ursprungliga folkgrupp, tavaster.

Finland

 Tavastgatan (Åbo) – en av huvudgatorna i Åbo centrum
 Tavastgatan – en gata i Tammerfors, se Hämeenkatu

Sverige 
 Tavastgatan, Södermalm – en gata på Södermalm i Stockholm

Se även 
 Tavastvägen – i Helsingfors